Qarsaat Inaat bezeichnet:
 Qarsaat Inaat (Insel, Kangerluarsussuaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qarsaat Inaat (Insel, Takisup Qeqertarsua, nördlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qarsaat Inaat (Insel, Takisup Qeqertarsua, südlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qarsaat Inaat (See), See im Distrikt Nuuk, Grönland